Machine Head se poate referi la:

Machine Head, formație de heavy metal
Machine Head (album), album al formației Deep Purple
Machine Head (film), un film horror din anul 2000
Machine Head (joc video), un joc video pentru PlayStation și alte platforme

<noinclude>